Az UD Las Palmas, teljes nevén Unión Deportiva Las Palmas, SAD spanyol labdarúgóklubot 1949-ben alapították, 2021-22-ben a másodosztályban szerepel.

Stadionja az Estadio Gran Canaria, amely több mint 32 ezer ember befogadására alkalmas.

A csapat eddigi legnagyobb sikere egy bajnoki második hely, melyet az 1968-69-es szezonban sikerült elérnie.

Sikerek 

Bajnokság: Második 1968-69
Kupa: Döntős 1977-78
A másodosztály győztese: 1953-1954, 1963-1964 (északi csoport), 1984-1985, 1999-2000

Keret

Jelenlegi keret 
2017. szeptember 1-i állapotnak megfelelően.

Tartalék csapat

Kölcsönben

Statisztika

A legutóbbi szezonok 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! 
! Poz.
! Mérk.
! Gy
! D
! V
! RG
! KG
! P
!Kupa
!Megjegyzés
|-
|1998-1999
|2D
|align=right |6
|align=right|42||align=right|17||align=right|17||align=right|8
|align=right|57||align=right|38||align=right|68
||
|
|-
|1999-2000
|2D
|align=right |1
|align=right|42||align=right|20||align=right|12||align=right|10
|align=right|60||align=right|41||align=right|72
||
|Feljutott
|-
|2000-2001
|1D
|align=right |11
|align=right|38||align=right|13||align=right|7||align=right|18
|align=right|42||align=right|62||align=right|46
||
|
|-
|2001-2002
|1D
|align=right |18
|align=right|38||align=right|9||align=right|13||align=right|16
|align=right|40||align=right|50||align=right|40
||
|Kiesett
|-
|2002-2003
|2D
|align=right |5
|align=right|42||align=right|16||align=right|16||align=right|10
|align=right|53||align=right|43||align=right|64
||
|
|-
|2003-2004
|2D
|align=right |20
|align=right|42||align=right|10||align=right|14||align=right|18
|align=right|46||align=right|68||align=right|44
||
|Kiesett
|-
|2004-2005
|2DB
|align=right |7
|align=right|38||align=right|17||align=right|9||align=right|12
|align=right|50||align=right|33||align=right|60
||
|
|-
|-
|2005-2006
|2DB
|align=right |3
|align=right|38||align=right|18||align=right|13||align=right|7
|align=right|45||align=right|24||align=right|67
||
|Feljutott
|-
|2006-2007
|2D
|align=right |18
|align=right|42||align=right|13||align=right|12||align=right|17
|align=right|51||align=right|59||align=right|51
||
|
|-
|2007-2008
|2D
|align=right |8
|align=right|42||align=right|15||align=right|12||align=right|15
|align=right|51||align=right|55||align=right|57
||
|
|-
|2008-2009
|2D
|align=right |18
|align=right|42||align=right|10||align=right|17||align=right|15
|align=right|46||align=right|51||align=right|47
||
|
|-
|2009-2010
|2D
|align=right |17
|align=right|42||align=right|12||align=right|15||align=right|15
|align=right|49||align=right|49||align=right|51
||
|
|-
|2010–2011
|2D
|align=right |15
|align=right|42||align=right|13||align=right|15||align=right|14
|align=right|56||align=right|71||align=right|54
||
|
|-
|2011–2012
|2D
|align=right |9
|align=right|42||align=right|16||align=right|10||align=right|16
|align=right|58||align=right|59||align=right|58
||
|
|-
|2012–2013
|2D
|align=right |6
|align=right|42||align=right|18||align=right|12||align=right|12
|align=right|62||align=right|55||align=right|66
||
|
|-
|2013–2014
|2D
|align=right |6
|align=right|42||align=right|18||align=right|9||align=right|15
|align=right|51||align=right|50||align=right|63
||
|
|-
|2014–2015
|2D
|align=right |4
|align=right|42||align=right|22||align=right|12||align=right|8
|align=right|73||align=right|47||align=right|78
||
|Feljutott
|-
|2015–2016
|1D
|align=right |11
|align=right |38||align=right|12||align=right|8||align=right|18
|align=right |45||align=right|53||align=right|44
||
|
|-
|2016–2017
|1D
|align=right |14
|align=right |38||align=right|10||align=right|9||align=right|19
|align=right |53||align=right|74||align=right|39
||
|
|}

Az eddigi összes szezon

Ismertebb játékosok

Ismertebb edzők 

 Miguel Muñoz (1977-79)
 Iñaki Sáez (1993-94)
 Mariano García Remón (1997-98)
 Sergio Kresic (1999-2001, 2009–)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Hivatalos weboldal 
Hivatalos rádió 
Hivatalos bolt 
Szurkolói oldal 

Las Palmas
1949-ben alapított labdarúgócsapatok